Koelpinia är ett släkte av korgblommiga växter. Koelpinia ingår i familjen korgblommiga växter. 

Släktet Koelpinia namngavs av den tyska naturforskaren Peter Simon Pallas (1741–1811) efter sin vän, Alexander Bernhard Koelpin (1739-1801), en tysk läkare och botaniker, som var direktör för Botanisk trädgård vid Greifswalds universitet, Botanischer Garten und Arboretum der Universität Greifswald 1765-1767, senare professor vid Marienstiftsgymnasium i Stettin.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter
Koelpinia